Deep Bay ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Deep Bay (Neufundland), Siedlung in Neufundland, Kanada
 Deep Bay (British Columbia), Hafen auf Vancouver Island, British Columbia, Kanada
 Deep Bay (Alaska), Ort in Alaska, Vereinigte Staaten

Buchten:
 Deep Bay (Saint John), bei Five Islands, St. John, auf Antigua
 Deep Bay (Saint Paul), bei Falmouth, St. Paul, auf Antigua
 Deep Bay (Tasmanien), im Huon Valley, Tasmanien, Australien
 Deep Bay (Hongkong), auf Lau Fau Shan, Hongkong, China
 Deep Bay (Bucht in Alaska), Bucht in Alaska, Vereinigte Staaten
 Deep Bay, Einschlagkrater im Reindeer Lake, Saskatchewan, Kanada, siehe Reindeer Lake #Deep Bay

Siehe auch: 
 Dieppe Bay